Esistono più comuni francesi con questo nome

L'Isle-Jourdain – Occitania
L'Isle-Jourdain – Nuova Aquitania

Pagine correlate 
L'Isle (disambigua) – pagina di disambiguazione